Glyptopleura (mosselkreeftjes); uitgestorven geslacht van ostracoden (mosselkreeftjes)
 Glyptopleura (Asteraceae); plantengeslacht uit in de composietenfamilie (Asteraceae)